Reynard est un patronyme porté notamment par :

 André-Élisée Reynard (1799-1861), maire de Marseille et pair de France ;
 Jean-Michel Reynard (1950-2003), poète français ;
 Mathias Reynard (né en 1987),  personnalité politique suisse ;
 Paul Reynard (1927-2005), artiste-peintre, professeur de dessin et peinture.

Autre
 Reynard Motorsport

Homonymie de patronyme